Този списък на градовете и селата в Ирландия е от преброяването през 2006 г. 

Ирландия